En Pologne, Czajcze est le nom :
dans la voïvodie de Grande-Pologne :
du village de Czajcze, dans le powiat de Piła ;
du village de Czajcze, dans le powiat de Złotów.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
du village de Czajcze.